Klute steht für:

 Klute, der Titel eines US-amerikanischen Spielfilms
 im Ackerbau der regionale Begriff für Erdscholle
 Klute (Musiker), alias Tom Withers ist ein britischer Drum and Bass-DJ sowie Musikproduzent
 Die Klute, ein internationales Post-Industrial-Musikprojekt.
 Klute (Mondkrater)

Klute ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Klute (1885–1952), deutscher Geograph
 Georg Klute (* 1952), deutscher Ethnologe
 Hilmar Klute (* 1967), deutscher Redakteur und Autor
 Jürgen Klute (* 1953), deutscher Politiker (WASG)
 Thorsten Klute (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Klute (1895–1974), deutscher politischer Aktivist (NSDAP, DSP)

Siehe auch:
 Villa Klute (Iserlohn), denkmalgeschütztes Haus in Iserlohn
 Bremer Kluten, Süßgebäck der Bremer Küche
 Klüten norddeutscher Begriff für Mehlklößchen und Mehlbeutel
 Clute (Begriffsklärung)
 Cloete